Пётр Его́рович Гео́ргиевский (1791—1852) — , профессор латинской и русской словесности.

Биография 
Родился в 1791 году. Получил первоначальное воспитание в Калужской духовной семинарии. В 1811—1815 годах обучался в Педагогическом институте. После окончания курса переведён в Царскосельский лицей в качестве гувернёра и репетитора, учителя русского и латинского языков. Уже в следующем, 1816 году, он получил звание адъюнкта при профессоре русской и латинской словесности; с 1817 года — член конференции лицея.

В 1828 году Георгиевский был произведён в профессора, назначен на место Н. Ф. Кошанского.

В 1835—1837 годах он, одновременно, был членом хозяйственного правления в лицее. С 1836 года — член комитета при разборе лицейского архива; 22 января 1836 года произведён в статские советники. В 1837—1843 годы был исполняющим обязанности конференц-секретаря.

В 1844 году Георгиевский, когда кафедра латинской словесности была отделена от кафедры русской словесности, оставил за собой последнюю. Преподавал вплоть до своей смерти.

Одновременно, с 1835 года Георгиевский преподавал славянский язык и русскую словесность в четырёх старших классах Училища правоведения.

Георгиевским был написан учебник русской словесности «Руководство к изучению русской словесности» (, 1835—1837, 4 ч.; 2-е изд. 1-й части — 1842).

Умер  года и был похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Вместе с ним была его жена, Александра Ивановна, умершая 2 января 1880 года. Их сын, Николай Петрович Георгиевский (1841? — 15.06.1876) — Тургайский вице-губернатор (1870—1876), действительный статский советник (с 16.04.1872).

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Калужской духовной семинарии
Выпускники Главного педагогического института (до 1819 года)
Преподаватели Царскосельского лицея
Преподаватели Императорского училища правоведения
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены